San Biagio est l’appellation italienne d'un saint auxiliaire de la chrétienté, Blaise de Sébaste.

Toponymes 
 Monte San Biagio, commune de la province de Latina, dans le Latium (Italie)
 San Biagio della Cima, commune de la province d'Imperia en Ligurie (Italie) 
 San Biagio della Valle, frazione de Marsciano, commune de la province de Pérouse en Ombrie (Italie)
 San Biagio di Callalta, commune de la province de Trévise en Vénétie (Italie)
 San Biagio Platani, commune de la province d'Agrigente en Sicile (Italie)
 San Biagio Saracinisco, commune de la province de Frosinone dans le Latium (Italie)
 Île de San Biagio, une île du lac de Garde

Édifices religieux 
 Collégiale San Biagio, église catholique de Finalborgo, frazione de Finale Ligure, commune de la province de Savone en Ligurie (Italie) 
 Église Sainte-Agathe de la Fournaise (en italien Sant'Agata alla Fornace ou San Biagio), église catholique de Catane. ville de Sicile (Italie) 
 Église San Biagio, église catholique de Montepulciano, commune de la province de Sienne, en Toscane (Italie) 
 Église San Biagio, église catholique de Pierle, frazione de Cortone, ville de la province d'Arezzo en Toscane (Italie) 
 Église San Biagio, église catholique de Venise (Italie)

Autre 
 Rio di San Biagio (canal de Saint-Blaise), canal de Venise dans l’île de Giudecca dans le sestiere de Dorsoduro
 San Biagio dell'Anello, ancien titre cardinalice